Çapanoğlu est un nom propre turc qui peut faire référence à :

Étymologie 
Çapanoğlu est un patronyme turc composé du substantif turc çapan, nom de métier qui signifie « messager », et du suffixe à valeur patronymique -oğlu qui signifie « fils de ». Çapan est également un patronyme turc. Çapanoğlu signifie donc « fils de Çapan » ou « fils du messager ».

Patronyme 
  (1932-2009), bureaucrate et gouverneur turc ;
  (1907-1983), bureaucrate et gouverneur turc ;
  (1956-), footballeur turc ;
  (1894-1973), écrivain turc.

Références

Voir aussi 
 Çapan, patronyme turc.
 -oğlu, suffixe à valeur patronymique dans de très nombreux noms de famille turcs.

Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc